Moyn ist der Nachname von:

 Martin Moyn (1848–1905), niedersorbischer Lehrer, Volkskundler und Sprachwissenschaftler; siehe Mjertyn Moń
 Samuel Moyn (* 1972), US-amerikanischer Rechtshistoriker